Подушка — постільна річ.
 Подушка — підкладка або прокладка в основі різних споруд, пристроїв, механізмів і т. ін., яка пом'якшує удари або служить запобіжним засобом від тертя, тиску.
 Піщана подушка — ущільнений піщаний чи гравійно-піщаний шар, що утворює основу для бетонної конструкції.
 Породна подушка — шар породи на прохідницькому щиті.
 Подушка — кокон у мурах.
 Подушка безпеки — система пасивної безпеки в транспортних засобах.
 Подушка льоду — шар сніжно-льодової маси між крижинами або біля борту судна, що проходить через кригу.
 Повітряна подушка
 Киснева подушка
 Подушка Іван Прокопович (бл. 1850 — 21.02.1895) — український поет-самоук

Топонім 
 Подушка — річка в Росії, у Томській області, притока Ларйогану.

Примітки